Pimpinella dichotoma är en flockblommig växtart som beskrevs av Ernst Gottlieb von Steudel. Pimpinella dichotoma ingår i släktet bockrötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Bockrötter
dichotoma